Plusieurs gares ferroviaires françaises, toutes situées en Île-de-France, portent le nom de Noisy.

 Trois d'entre elles sont situées sur le territoire de Noisy-le-Grand :
 Gare de Noisy-le-Grand-Mont d'Est ;
 Gare de Noisy - Champs (se trouvant à la limite de Champs-sur-Marne) ;
 Gare des Yvris-Noisy-le-Grand.

 Deux autres gares sont implantées dans deux autres communes, dont elles portent respectivement le nom :
 Gare de Noisy-le-Roi ;
 Gare de Noisy-le-Sec.

Noisy